Ricard Zariquiey i Álvarez ((Barcelona, 1897 - Barcelona, 1965) pediatre, carcinòleg i filantrop català.
 Ricard Zariquiey i Cenarro (Caparroso, 1870 - Arenys de Munt, 1943) pediatre, entomòleg i carcinòleg català, d'origen navarrès